International Taekwondo Federation
 Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН
 Институт теоретической физики имени Н. Н. Боголюбова НАН Украины